Тур де Ски 2017/2018 — двенадцатая в истории многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Стартовала 30 декабря 2017 года в швейцарском посёлке Ленцерхайде, а завершилась 7 января 2018 года на склоне горы Альпе де Чермис в Италии. В отличие от прошлогоднего Тура, в этом сезоне было проведено 7 этапов, но два из них — спринтерские гонки. Однако 3 января четвёртый этап (спринт классическим стилем) в немецком Оберстдорфе был отменён из-за сильного ветра и дождя, поэтому программа Тура была сокращена на один старт.

Этапы

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Общий зачёт

Итоговая классификация

Спринтерский зачёт

Итоговая классификация

Женщины

Общий зачёт

Итоговая классификация

Спринтерский зачёт

Итоговая классификация

Результаты этапов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2017 год в спорте
2018 год в спорте
Тур де Ски